Formell ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Formell (1942–2014), kubanischer Musiker
 Karl Formell (* 1881), deutscher Gewerkschaftssekretär und Politiker (Zentrum)

Siehe auch:
 Form (Begriffsklärung)
 Formalismus (Begriffsklärung)